Banana, biljni rod (Musa), koji pripada porodici Musaceae.
Banana (narod), narod čadske porodice iz Čada i Kameruna.
Banana (Glazbeni Sastav), Srbski Pop Rock Sastav